DMSG ist die Abkürzung für 

 Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft
 Denkmalschutzgesetz (Österreich), mit dem Langtitel Bundesgesetz betreffend den Schutz von Denkmalen wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen oder sonstigen kulturellen Bedeutung

Abkürzung